Явзора — деревня в Пинежском районе Архангельской области России.
 Явзора — река в Пинежском районе Архангельской области России, приток Пинеги.